Chub steht für:

 HMS Chub, Name dreier Schiffe der Royal Navy
 Chub Lake, mehrere Seen in Nordamerika

Siehe auch:
 Chubb (Begriffsklärung)